Александар Божовић је име и презиме следећих људи:
 Александар Божовић (1971), босанскохерцеговачки тренер голмана и бивши фудбалски голман
 Александар Божовић (1985), српски фудбалски голман

Референце